Distrito 11 o distrito XI puede hacer referencia a: 

 el distrito XI de Budapest, Hungría.
 el distrito 11 de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.
 el distrito 11 de Madrid, España.
 el distrito 11 de Málaga.
 el XI Distrito de París, Francia.
 el distrito 11 de Valencia, España.
 el distrito 11 de Zúrich, Suiza.